Brodersby est le nom de plusieurs endroits dans le Schleswig-Holstein :
 Brodersby (Schwansen), commune de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, dans la péninsule de Schwansen.
 Brodersby (Angeln), commune de l'arrondissement de Schleswig-Flensbourg, dans la péninsule d'Angeln.